Teppanansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Teppanansaari (ö i Finland), Norra Karelen, Joensuu,  (1 ha)
2. Teppanansaari (ö i Tana älv, Utsjoki), ö, Lappland, Norra Lappland,  (51 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar